Utterharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterharun, Korpo, Åboland, 
 Utterharun (söder om Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Utterharun (öster om Busö, Raseborg), Nyland,

Se även
Utterharu

Robotskapade Finlandförgreningar